Blakeford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blakeford (Georgia), im Cobb County
 Blakeford (Maryland), im Queen Anne’s County